Humildad y Paciencia es una representación iconográfica de Jesús de Nazaret en la que se le muestra en los momentos previos a la crucifixión, después de ser despojado de sus vestiduras. Puede hacer referencia a diferentes imágenes de Jesús, o a hermandades a las que se les da este nombre por poseer esculturas con la citada advocación:

 Hermandad de Humildad y Paciencia (Málaga)
Hermandad de Humildad y Paciencia (Jerez)
 Hermandad de Humildad y Paciencia (San Fernando)
 Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia (Córdoba)
 Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia de Alicante
 Cristo de la Humildad y Paciencia de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
 Gran Poder de Dios de Puerto de la Cruz (Tenerife)
 Señor de la Piedra Fría de Santa Cruz de La Palma (La Palma)
 Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia (Las Palmas de Gran Canaria)
 Cristo de la Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Cena (Sevilla).
 Hermandad y Cofradía de Ntro Padre Jesús de Humildad y Paciencia de Cabra
 Cristo de la Humildad y Paciencia de la ciudad de Cádiz.
 Jesús de la Humildad y Paciencia de Osuna (Sevilla)